Agen kan syfta på:
Agen, stad i Frankrike, 
 Svenska insjöar:

Agen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Agen (Färnebo socken, Värmland, 662845-140150), sjö i Filipstads kommun, 
Agen (Färnebo socken, Värmland, 662931-140601), sjö i Filipstads kommun,  (85,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn